Huron County er navnet på flere counties i Nordamerika:

 Huron County, Michigan
 Huron County, Ohio
 Huron County, Ontario